Helming ist der Name folgender Personen:

 Claudia Helming, Gründerin von DaWanda, das einmal Europas größtes Internetportal für Selbstgemachtes war
 Helene Helming (1888–1977), deutsche Pädagogin und  Vertreterin der Montessoripädagogik
 Katharina Helming (* 1961), deutsche Bodenkundlerin und Hochschullehrerin
 Michael Helming (* 1972), deutscher Schriftsteller und Dramaturg
 Helming ist außerdem der Geburtsname der Künstlerin Anna Blume (* 1937), siehe Anna und Bernhard Blume.

Helming heißen folgende geographischen Objekte:
 Helming (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Helming (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Helming (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Helming (Gemeinde Köstendorf), Ortschaft von Köstendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Außerdem:
 Helming (Verslehre), Halbstrophe der skaldischen Strophenformen